Beckern ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Beckern, polnisch Piekary (Jelcz-Laskowice), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Jelcz-Laskowice
 Beckern, polnisch Piekary (Oborniki Śląskie), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Oborniki Śląskie
 Beckern, polnisch Piekary (Udanin), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Udanin

Siehe auch
 Piekary